Miłuki steht für:
 Miłuki (Pasym), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Milucken, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Miłuki (Sorkwity), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Millucken, Kreis Sensburg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Miluki